Илари Меларт (; 11 февраля 1989, Хельсинки, Финляндия) — финский хоккеист, защитник «Ферьестада», выступающего в Шведской лиге.

Карьера 
Меларт дебютировал в Чемпионате Финляндии за ХИФК 13 ноября 2008 года. Прежде, чем присоединиться к первой команде, Меларт играл в различных молодёжных командах ХИФКа.

24-го мая 2013 года Меларт подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс». На данный момент в НХЛ так и не дебютировал, сыграв несколько матчей за фарм-клуб «Коламбуса» «Спрингфилд Фэлконс» в АХЛ, был отдан в аренду до конца сезона в «Югру».

Достижения 
 Чемпион Финляндии 2010/11

Клубная статистика 
 По состоянию на конец регулярного сезона 2017/18

(*) Команда участвовала не в плей-офф, а в Кубке Надежды

(**) Без учёта статистики в Кубке Надежды

Статистика выступлений за сборную Финляндии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте r-hockey.ru
 

Выпускники Средней школы Харвуд Юнион
Хоккеисты Финляндии
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Киекко-Вантаа»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой